Folke Hellgren kan syfta på bland andra:

* Folke Hellgren (1883–1965), svensk militär
 Folke Hellgren (1895–1954), svensk författare och översättare